Шаховски турнир у Цириху, Швајцарска се одржавао у организацији локалног циришког шаховског клуба и шаховског клуба који је носио име Нимцовића. Од 1980. турнир се организује по швајцарском систему. По снази учесника се истичу турнири одржани 1934. и 1959. године.

1934. 

37. швајцарски отворени шампионат се одржавао од 14. јула до 28. јула 1934. Европска шаховска елита је узела учешће на овом међународном турниру. На турниру је доминирао Александар Аљехин са невероватним скором од 13/15. Једини пораз је доживео од младог холандског мајстора Макс Евеа који је годину дана касније освојио шаховску круну.

Турнирска табела

Остали турнири

1959. 

Шеснаест играча је узело учешће на овом турниру који се одржавао у Конгресној кући од 18. маја до 8. јуна 1959. године. Турнир је протекао у „обрачуну“ између садашњег и будућег светског правака, Михаила Таља и Роберта Фишера. Таљ побеђује испред Глигорића и Фишера. Играчи су добили по 60 франака за победу, 25 за реми и 10 за пораз. Тако је Таљ зарадио 695 швајцарских франака.

Турнирска табела

Остали турнири

Спољашње везе 
 Партије са турнира 1934.
 Партије са турнира 1934. 
 Табела и партије са турнира 1959.

Референце 

Шаховски турнири
Цирих